Nikogaršnja zemlja je lahko:
 Nikogaršnja zemlja - literarno poimenovanje nikogaršnjega ozemlja 
 Nikogaršnja zemlja - film iz leta 2001